Легкоатлетический стадион Палау () — главный стадион республики Палау. Размещен в Короре, бывшей столице республике, на острове Корор (или Ореор).

На стадионе проходят соревнования по легкой атлетике и разыгрываются чемпионаты Палау по футболу.
 
Вместимость трибун — 4 000 зрителей.

Ссылки 
  Легкоатлетический стадион Палау на сайте worldstadiums.com
''

Стадионы Палау
Футбольные стадионы